Die Gauliga Niederrhein 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Niederrhein im Fußball. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison erneut im Rundenturnier mit zehn Mannschaften ausgetragen. Die Gaumeisterschaft sicherte sich zum zweiten Mal Fortuna Düsseldorf mit einem Punkt Vorsprung vor TuS Duisburg 48/99. Damit qualifizierten sich die Düsseldorfer für die deutsche Fußballmeisterschaft 1936/37, bei der die Mannschaft in einer Gruppe mit dem 1. FC Nürnberg, dem SV Waldhof Mannheim und dem VfR Köln 04 rrh. Zweiter wurde, was nicht zum weiterkommen gereicht hatte. Die Abstiegsränge belegten der Duisburger FV 08 und der Preussen Krefeld. Aus den Bezirksligen stiegen Union 02 Hamborn und der BV Altenessen 06 auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Niederrhein 1936/37 bei http://www.claudionicoletti.eu

1936
Fußballsaison 1936/37